Peter Wirth ist der Name folgender Personen:
 Peter Wirth (1830–1871), deutscher Ordensgründer, siehe Jakobus Wirth
 Peter Wirth (Byzantinist) (* 1930), deutscher Byzantinist
 Peter Wirth (Fußballspieler) (* 1959), deutscher Fußballspieler